Alfred Escher (1819 - 1882).
 Arnold Escher von der Linth.
 Felix Escher.
 Hans Conrad Escher von der Linth (1767 - 1823).
 Josef Escher (1885 - 1954), Canceller Federal Suís.
 Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972), artista neerlandès, conegut pels seus gravats, litografies i il·lustracions a tinta, que sovint representen construccions impossibles.